Jabal Raḩabah (En árabe: جبل رحبة) es un pico situado en las Montañas al Hayar, en la región conocida como Ruus Al Jibal o Península de Musamdam al noreste de Emiratos Árabes Unidos, en el Emirato de Ras al Jaima (En árabe: رأس الخيمة).

Tiene una altura de 1.543 m., lo que la convierte en la tercera montaña y cima más alta de los UAE, completamente situada en territorio de los Emiratos, en las coordenadas 25.92610°N, 56.11689°E , precedida por el Jabal ar Rahrah y el Jabal Sal (1.575 m) 

Entre el Jabal Raḩabah (1.543 m) y el Jabal ar Raḩraḩ (1.691 m), hay una importante cresta montañosa de 5 km. de longitud, denominada Jabal ar Raḩraḩ Ridge, que delimita la divisoria de las aguas entre las que fluyen hacia el Wadi Ghalilah y el Wadi Shah, a través de sus respectivos afluentes.

Por la vertiente sureste del Jabal Raḩabah, actualmente bastante dañada por la construcción de una ancha carretera, fluyen algunos torrentes estacionales, pequeños barrancos y wadis, afluentes del Wadi Jib, que a su vez es afluente del Wadi Shah; y en la vertiente oeste forma el Wadi Raḩabah / Raḩbah , que desemboca directamente en el Golfo Pérsico.

En la cima del Jabal Raḩabah existe actualmente una antena de comunicaciones, a la que se accede a través de una carretera de servicio.

Población 
El área geográfica del Jabal Raḩabah estuvo poblada históricamente por la tribu Bani Shatair (), una de las dos secciones principales de la tribu seminómada Shihuh, que ocupaba, entre otros territorios, la zona tribal de Bani Bakhit .

Geografía 
Jabal Raḩabah es la tercera cumbre más alta en Emiratos Árabes Unidos, localizada a 7,2 km., en línea recta, al suroeste del Jebel Jais / Jabal Bil ‘Ays (1.934 m.), cuya cima se encuentra, sin embargo, en la Gobernación de Musandam, en territorio del Sultanato de Omán 

La altitud del Jabal Raḩabah puede parecer modesta, si se compara con lugares montañosos en otras partes del mundo, pero teniendo en cuenta que gran parte del país tiene un relieve predominantemente llano, Jabal Raḩabah representa una excepción notable.
 
En este sentido, cabe señalar que las montañas y cimas más altas de Emiratos, son las siguientes:

 Jabal ar Raḩraḩ (1.691 m)  Emirato de Ras Al Khaimah - Coordenadas 25.94419°N, 56.15219°E
 Jabal Sal (1.575 m)  Emirato de Ras Al Khaimah (En la frontera entre UAE y Omán) - Coordenadas 25.93251°N, 56.16921°E  
 Jabal Raḩabah (1.543 m)  Emirato de Ras Al Khaimah - Coordenadas 25.92610°N, 56.11689°E
 Jebel Al Mebrah (1.505 m) Emirato de Fujairah - Coordenadas 25.64860°N, 56.12860°E
 Jabal Yibir (1.489 m)  Emirato de Ras Al Khaimah - Coordenadas   25.667600, 56.135750
 Jabal Yabānah (1.480 m)  Emirato de Ras Al Khaimah (En la frontera entre UAE y Omán) - Coordenadas 25.87500°N, 56.16000°E  
Jebel Halhal (1.445 m)  Emirato de Ras Al Khaimah - Coordenadas 25.94184°N, 56.13511°E
 Jabal Qada‘ah (1.370 m)  Emirato de Ras Al Khaimah - Coordenadas   25.77781°N, 56.14190°E

Clima 
El clima es seco. La temperatura promedio es de 28 °C . El mes más caluroso es junio, con 36  °C , y el más frío, enero, con 16 °C. La precipitación media es de 184 milímetros al año. El mes más lluvioso es noviembre, con 37 milímetros de lluvia, y el más seco es agosto, con 2 milímetros

Referencias

Mapas y bibliografía 
 Julian Fortay Walker (1958) - Sketch map drawn by Julian Walker for boundary delimitation: Ras Al Khaimah - The National Archives, London, England
 Map of Trucial States, Muscat and Oman - Rams - Scale 1:100 000 - Published by D Survey, Ministry of Defence, United Kingdom (1971) - Edition 3-GSGS - The National Archives, London, England
 Heard-Bey, Frauke (2005). From Trucial States to United Arab Emirates : a society in transition. London: Motivate. ISBN 1860631673. OCLC 64689681.
 Lorimer, John (1915). Gazetteer of the Persian Gulf. British Government, Bombay. p. 735.
 Said., Zahlan, Rosemarie (2016). The Origins of the United Arab Emirates : a Political and Social History of the Trucial States. Taylor and Francis. p. 51. ISBN 9781317244653. OCLC 945874284.

[[Categoría: Geografía de Emiratos Árabes Unidos]]
[[Categoría: Musandam Peninsula]]
[[Categoría: Ras al Khaymah]]
[[Categoría: Montañas Al Hayar]]
[[Categoría: Musandam Peninsula]]
[[Categoría: Montañas por país]]